
Molekulska formula -{C18H28O2}- se može odnositi na:
 Stearidonska kiselina
 Bolandiol
 19-Norandrosteron
 alfa-Parinarinska kiselina